Starostin ist der Familienname folgender Personen:

 Anatoli Wassiljewitsch Starostin (* 1960), sowjetischer Moderner Fünfkämpfer
 Konstantin Georgijewitsch Starostin (1914–1985), sowjetischer Theater- und Film-Schauspieler sowie Regisseur
 Mark Starostin (* 1990) ist ein kasachischer Skilangläufer
 Nikita Starostin (* 2002), russisch-deutscher Eiskunstläufer
 Nikolai Petrowitsch Starostin (1902–1996), russischer Fußballspieler